Esta é a discografia de Patati Patatá, uma dupla de palhaços do Brasil. A dupla de palhaços lançou quinze álbuns de estúdio, quatro compilações, seis álbuns em espanhol, mais de duzentos videoclipes, um EP e nove singles.

Álbuns

Álbuns de estúdio

Como grupo

Como artistas principais

Álbuns de compilação

DVDs de vídeo

EP's

Box sets

Singles

Como convidados 

Discografia
Discografias de músicos do Brasil